Risley ist der Name mehrerer Orte im Vereinigten Königreich:

 Risley (Derbyshire)
 Risley (Warrington)

Risley ist der Familienname von:

 Elijah Risley (1787–1870), US-amerikanischer Politiker
 Herbert Hope Risley (1851–1911), britischer Ethnograph und Kolonialbeamter